Erholungspark steht für
Erholungspark Hartensbergsee, Niedersachsen 
Erholungspark Lößnig-Dölitz, Leipzig
 Erholungspark Marzahn, Berlin, seit 2017 Gärten der Welt 
Schlesischer Kultur- und Erholungspark, Polen 
Siehe auch
Freizeitpark
Kulturpark
Vergnügungspark